Шу́шенская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Шушенская улица — улица в Москве.
 Шушенская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Шушенская улица — улица в Самаре.

Украина 
 Шушенская улица — улица в Запорожье.